Badajoz (stad), de hoofdstad van en een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz in de regio Extremadura
 Badajoz (provincie), een provincie van Spanje, onderdeel van de regio Extremadura
 CD Badajoz, een voormalige Spaanse voetbalclub uit Badajoz
 Taifa Badajoz, een islamitisch rijk uit de middeleeuwen